Idong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Idong-myeon, Namhae-gun, socken i Namhae-gun, Södra Gyeongsang, 
 Idong-myeon, Pocheon, socken i Pocheon, Gyeonggi, 
 Idong-eup, köping i Yongin, Gyeonggi, tidigare benämnd Idong-myeon,